Курень — село в Заволжском районе Ивановской области России. Входит в состав Волжского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок гравийного карьера переименован в Курень.

Население

Примечания 

Населённые пункты Заволжского района (Ивановская область)